Scheufele ist der Familienname folgender Personen:

 Dietram A. Scheufele, deutsch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler
 Erich Scheufele (1928–2019), deutscher Fußballspieler
 Karl Michael Scheufele (* 1957), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Margot Scheufele-Osenberg (1913–2005), deutsche Schauspielerin und Atemtherapeutin
 Viktor Scheufele (1905–1978), Landrats-Amtsverweser, Landgerichtsrat

Schäufele ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schäufele (1906–1977), deutscher Geistlicher und Erzbischof von Freiburg
 Wolf-Friedrich Schäufele (* 1967), deutscher protestantischer Theologe

Schäuffele ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Schäuffele (1916–1991), Schweizer Publizist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Schäufele, Fleischgericht